
Бразилия — федеративное государство, состоящее из 26 штатов (estados) и одного федерального (столичного) округа.

Штаты состоят из мезорегионов, а те — из микрорегионов. Последний, 4 уровень административного устройства — муниципалитеты.

История

Список штатов Бразилии 
Политическая карта Бразилии, демонстрирующая текущее деление страны на штаты и регионы.

См. также 
 Регионы Бразилии
 Список мезорегионов Бразилии
 Список микрорегионов Бразилии
 Список крупных городских агломераций Бразилии

Примечания

Ссылки 
 Карта Бразилии
 Портал бразильских муниципалитетов

 
Федерализм
Списки:География Бразилии